Berlinghausen ist der Name folgender Ortschaften in Nordrhein-Westfalen:

 Berlinghausen (Attendorn)
 Berlinghausen (Drolshagen)
 Berlinghausen (Meinerzhagen)